Хэяха:

 Хэяха (приток Таза)
 Хэяха (приток Щучьей)
 Хэяха (приток Ныды)
 Хэяха (приток Юрибея)
 Хэяха (приток Варнгэяхи) ()
 Хэяха (река, впадает в Байдарацкую губу) ()
 Хэяха (река, впадает в Хэто)
 Большая Хэяха
 Малая Хэяха (приток Таза)
 Малая Хэяха (приток Хадыты)
 Левая Хэяха
 Правая Хэяха